Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1930, no circuito de Indianapolis no domingo, 30 de Maio de 1930.

1930
Indianapolis 500
Desporto nos Estados Unidos em 1930